2015 Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 8 sierpnia 2015 na stadionie CASA Arena w Horsens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Mikkela Michelsena. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nikolaj Busk Jakobsen i Anders Thomsen.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 7 sierpnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Pedersen, Kasprzak, Hancock, Harris
 Kildemand, Woffinden, Jensen, Iversen
 Doyle, Jonasson, Janowski, Michelsen
 Holder, Batchelor, Žagar, Jonsson
 Janowski, Woffinden, Batchelor, Kasprzak
 Jonsson, Jonasson, Iversen, Pedersen (w)
 Michelsen, Holder, Hancock, Kildemand
 Žagar, Jensen, Doyle, Harris
 Iversen, Kasprzak, Žagar, Michelsen
 Doyle, Holder, Woffinden, Pedersen
 Jensen, Janowski, Jonsson, Hancock
 Batchelor, Harris, Jonasson, Kildemand (w)
 Kildemand, Doyle, Jonsson, Kasprzak
 Pedersen, Michelsen, Jensen, Batchelor
 Žagar, Hancock, Jonasson, Woffinden
 Janowski, Iversen, Holder, Harris
 Jensen, Holder, Jonasson, Kasprzak (d)
 Janowski, Kildemand, Pedersen, Žagar
 Hancock, Doyle, Iversen, Batchelor
 Woffinden, Jonsson, Michelsen, Harris
 Półfinały:
 Woffinden, Žagar, Janowski (u), Holder (w)
 Kildemand, Jensen, Doyle, Pedersen
 Finał:
 Kildemand, Žagar, Jensen, Woffinden (w)

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2015
2015 w Danii
Horsens